Colleville ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Colleville (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime
 Colleville-sur-Mer im Département Calvados
 Colleville-Montgomery im Département Calvados

Colleville ist der Name folgender Personen:
 Ludovic de Colleville (1855–1918), französischer Beamter, Autor und hoher Funktionär des Vatikans